NGC 6281 est un jeune amas ouvert découvert par l'astronome écossais James Dunlop en 1826.

NGC 6281 est situé dans la constellation du Scorpion. Selon un article basé les données obtenues par le satellite Gaia publié en 2018, cet amas est à  du système solaire et, selon un autre article publié la même année, il s'approche de nous à une vitesse de . Selon les dernières estimations, l'âge de cet amas est de 140 millions d'années et sa taille apparente est de 9". 

Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme moins de 50 étoiles (lettre p) dont la concentration est moyenne (II) et dont les magnitudes se répartissent sur un intervalle moyen (le chiffre 2).

Caractéristiques 

Le rayon de marée de NGC 6281 est 26 ± 11 années-lumière (8,0 ± 3,5 pc) et sa masse est comprise entre 58 et 789 masses solaires (10) . Cette amas renferme dans un rayon de 20" du centre 55 étoiles de magnitude visuelle de 13,5 ou plus.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 6281 sur le site du professeur C. Seligman

6281
Constellation du Scorpion
Amas ouvert
Objet céleste découvert en 1826
Objet céleste découvert par James Dunlop